Podrávský region (slovinsky Podravska statistična regija) je jedním ze statistických regionů Slovinska. Byl zřízen v květnu 2005. Nachází se ve východní části Slovinska a tvoří jej celkem 41 občin. Hlavním a také největším městem je Maribor. Rozloha regionu je 2 167,7 km² a k 1. lednu 2016 zde žilo 322 553 obyvatel.

Reference 

 
Statistické regiony ve Slovinsku